Озге́ Улусо́й (; род. 28 октября 1982 года, Анкара) — турецкая модель, балерина,  кино и телевидения. Финалистка конкурса Мисс Турция 2003 года (заняла второе место).

Биография 
Озге Улусой родилась в 1982 году в Анкаре  семье бывшего верховного судьи вооружённых сил Турции и бывшего майора. У Озге есть старшая сестра Нилай Улусой, доцент, академик двух университетов (Бахчешехир и Мармара), выпускница Сорбонны. Сама Озге окончила факультет изобразительных искусств в университете Хаджеттепе, университет изящных искусств имени Мимара Синана и Университет Йедитепе, где девушка получила степень бакалавра по курсу классического балета. В 12 лет Озге была принята в балетную школу, но из-за травмы была вынуждена оставить занятия.

В 2001 году Озге участвовала в конкурсе «Elite Model Look», организованном американским агентством Elite Model Management, где заняла третье место. Посол конкурса её заметили в агентстве Гае Сёкмен и предложил работу. В 2003 году Озге приняла участие в конкурсе «Мисс Турция», где завоевала второе место, уступив Тугбе Карадже. В том же году Озге представляла Турцию на конкурсе Мисс Вселенная, где её заметил глава модельного агентства Угуркан Эрез и пригласил участвовать в дефиле Дженгиза Абазоглу.

В 2006 году помимо работы моделью Озге пробует свои силы на телевидении, где играет в сериалах, снимается в турецких версиях мировых реалити-шоу («Выжившие», «Танцы со звёздами» и другие) и музыкальных клипах. В 2011 году Озге пробует свои силы в кино — играет роль Демет в комедии «Священная бутыль 3: Дракула».

Личная жизнь 
Озге была замужем за актёром Илкером Инаноглу, но брак распался через 24 часа из-за увлечения Озге режиссёром Феррухом Ташдемиром. С августа 2011 года Озге встречается с бизнесменом Хаджи Сабанджи.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники университета изящных искусств имени Мимара Синана
Артисты балета Турции